Benefit (von englisch  für „Vorteil“ oder „Vorzug“) steht für:

Geographie
 Benefit (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten im White County
 Benefit (North Carolina), nicht mehr existenter Ort in den Vereinigten Staaten im Forsyth County
 Benefit (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten im Chesapeake (city) County
 Benefit Square, Park im Providence County, Rhode Island

Musik
 Benefit (Album), ein Album der Band Jethro Tull

Personalwesen
 Sachbezug, durch ein Unternehmen bereitgestellte Vorzüge für die Beschäftigte

Siehe auch:

 Benefiz
 Benefizium